

Села:
 Курники — Вінницька область, Вінницький  район
 Курники — Тернопільська область, Тернопільський район
 Курники — колишнє село в Яворівському районі Львівської області

Курники () — село, Мінська область, Вілейський район